Ацтек () — город в штате Нью-Мексико (США). Административный центр округа Сан-Хуан. В 2010 году в городе проживали  человека. На севере города находится национальный памятник Ацтекские руины. Ацтек входит в метрополитенский ареал Фармингтона.

Географическое положение 
По данным Бюро переписи населения США Ацтек имеет площадь 34,0 квадратных километров.

История 
Территория Ацтека была населена индейскими племенами более 1000 лет. На территории города сохранились Ацтекские руины, внесённые в список наследия ЮНЕСКО. Они были построены в XII веке. Летом 1776 года руины нашли отец Франциско Атанозио Домингес и отец Франциско Велас де Эскаланте. Первые англоговорящие поселенцы появились на территории поселения в 1879 году. Населённый пункт был основан в 1887 году, как место для торговли. Он был назван Ацтек из-за близлежащих руин, поселенцы предполагали, что они принадлежали ацтекам. К 1900 году открылись аптека, парикмахерская, мельницы, салон, магазины, адвокатские и медицинские службы, хорошо развивалось сельское хозяйство. В 1903 году провели телефон, а к 1905 году построили железную дорогу. В 1921 году вблизи города пробурили скважину и нашли газ и нефть.

Население 

По данным переписи 2010 года население Ацтека составляло  человека (из них 47,7 % мужчин и 52,3 % женщин), в городе было 2677 домашних хозяйств и 1712 семей. Расовый состав: белые — 78,1 %. 23,7 % имеют латиноамериканское происхождение.

Население города по возрастному диапазону по данным переписи 2010 года распределилось следующим образом: 27,4 % — жители младше 18 лет, 4,2 % — между 18 и 21 годами, 54,8 % — от 21 до 65 лет и 13,6 % — в возрасте 65 лет и старше. Средний возраст населения — 34,3 года. На каждые 100 женщин в Ацтеке приходилось 91,2 мужчин, при этом на 100 совершеннолетних женщин приходилось уже 88,7 мужчин сопоставимого возраста.

Из 2677 домашних хозяйств 64,0 % представляли собой семьи: 43,8 % совместно проживающих супружеских пар (19,0 % с детьми младше 18 лет); 14,5 % — женщины, проживающие без мужей и 5,6 % — мужчины, проживающие без жён. 36,0 % не имели семьи. В среднем домашнее хозяйство ведут 2,50 человека, а средний размер семьи — 3,11 человека. В одиночестве проживали 30,3 % населения, 12,2 % составляли одинокие пожилые люди (старше 65 лет).

Экономика 
В 2016 году из  человек старше 16 лет имели работу . При этом мужчины имели медианный доход в  долларов США в год против  долларов среднегодового дохода у женщин. В 2016 году медианный доход на семью оценивался в  $, на домашнее хозяйство — в  $. Доход на душу населения —  $ в год. 10,5 % от всего числа семей в Ацтеке и 12,5 % от всей численности населения находилось на момент переписи за чертой бедности.

Примечания

Ссылки 
 

Окружные центры Нью-Мексико
Города Нью-Мексико
Населённые пункты округа Сан-Хуан (Нью-Мексико)